La  (anglais pour fondation Ubuntu) est une association sans but lucratif dont le but est de soutenir Ubuntu, une distribution Linux.

Elle a été fondée par la société Canonical le  (annoncé par Benjamin Mako Hill). Mark Shuttleworth, le fondateur de Canonical Ltd, a apporté une contribution initiale de 10 millions de dollars à la fondation pour la rendre viable. La fondation a pour but de rémunérer les développeurs d'Ubuntu. Actuellement la fondation est dans un état dormant et est décrite par Mark Shuttleworth comme étant un « filet de sécurité » si jamais il arrivait quoi que ce soit à l'entreprise Canonical ou lui-même.

L'un des objectifs de la fondation est d'assurer une assistance à Ubuntu pendant une longue durée (trois ans pour la version bureau et 5 ans pour la version serveur, la première version à en bénéficier étant la 6.06 LTS). Les autres objectifs sont entre autres d'assurer la production de nouvelles versions de la distribution Ubuntu, sa liberté et sa gratuité.

Liens externes 
  Communiqué de presse annonçant la création de la fondation sur Ubuntu.com (version en cache du 25 novembre 2014)
  La communauté Ubuntu sur Ubuntu.com

Ubuntu
Fondation pour le logiciel libre

he:אובונטו (לינוקס)#קרן אובונטו